Niemcy:
 Stadtmitte – dzielnica Akwizgranu
 Stadtmitte – dzielnica Düsseldorfu
 Stadtmitte – dzielnica Frankfurtu nad Odrą
 Stadtmitte – dzielnica Rostocku

Inne:
 Stadtmitte – stacja metra w Berlinie